

Sport 
 Aironi Novara – squadra di pallacanestro italiana
 Aironi Rugby – franchigia italiana di rugby a 15

Zoologia 
 Aironi – nome comune della famiglia di uccelli Ardeidae

Pagine correlate 
 Airone (disambigua)